Contea di Clarendon o Clarendon County è la denominazione delle seguenti contee:

 Contea di Clarendon (Carolina del Sud) – negli Stati Uniti
 Contea di Clarendon (Australia)